Ма́стерс () — первый из четырёх турниров серии «мейджор» по гольфу (эквивалент турниров «Большого шлема» в теннисе). Ежегодно проводится на поле Национального гольф клуба американского города Огаста (Джорджия). С 1949 года чемпиону вручается зелёный жакет, который должен быть возвращен в клуб Augusta National спустя год после его победы. Жакет остается его личной собственностью и хранится вместе с куртками других чемпионов в специально отведенной гардеробной. Обед Чемпионов, введённый Беном Хогэном в 1952 году, проводится во вторник перед каждым турниром и открыт только для прошлых чемпионов и определённых членов правления гольф-клуба Augusta National.

История 

Идея Augusta National возникла у Бобби Джонса, который хотел построить поле для гольфа после выхода на пенсию. Он просил совета у Клиффорда Робертса, который впоследствии стал председателем клуба. Они нашли кусок земли в Огаста, о котором Джонс сказал: «Отлично! Думаю, что эта земля лежит здесь все эти годы, ожидая, что кто-нибудь придет и уложит на ней поле для гольфа». В начале XIX века здесь была плантация индиго и питомник растений с 1857 года. Работы началась в 1931 году. Поле официально открыли в 1933 году.

Первый турнир «Augusta National Invitational», начался 22 марта 1934 года и был выигран Хортоном Смитом, победитель получил 1500 долларов из призовых в 5000 долларов.

Так как поле для гольфа раньше было питомником растений, то каждая из 18 лунок названа в честь дерева или куста.

CBS транслирует «Мастерс» в США каждый год с 1956 года, тогда она использовала шесть камер и покрывала только последние четыре лунки. В 2020 году турнир был проведен в ноябре, а не в апреле из-за пандемии COVID-19.

Чемпионы

Наибольшее количество побед 

 6 побед
 Джек Никлаус: 1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986
 5 побед
 Тайгер Вудс: 1997, 2001, 2002, 2005, 2019
 4 победы
 Арнольд Палмер: 1958, 1960, 1962, 1964
 3 победы
 Джимми Демаре: 1940, 1947, 1950
 Сэм Снид: 1949, 1952, 1954
 Гари Плейер: 1961, 1974, 1978
 Ник Фалдо: 1989, 1990, 1996
 Фил Микельсон: 2004, 2006, 2010
 2 победы
 Хортон Смит: 1934, 1936
 Байрон Нельсон: 1937, 1942
 Бен Хоган: 1951, 1953
 Том Уотсон: 1977, 1981
 Северьяно Бальестерос: 1980, 1983
 Бернхард Лангер: 1985, 1993
 Бен Креншо: 1984, 1995
 Хосе Мария Оласабаль: 1994, 1999

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Соревнования по гольфу